Русинга может означать:
 Русинга (губа) — губа на Терском берегу Белого моря.
 Русинга (остров) — остров.
 Русинга (река) — река, впадающая в губу Русинга.